Петриківка — селище міського типу, Дніпропетровська область, Петриківський район
 Петриківка — село, Дніпропетровська область, Васильківський район
 Петриківка — село, Дніпропетровська область, Солонянський район
 Петриківка — колишня назва селища Нова Прага